Scania-Vabis L75/L76 — серия крупнотоннажных грузовых автомобилей, выпускавшихся шведским автопроизводителем Scania-Vabis в 1958—1968 годах.

Scania-Vabis L75 
Весной 1958 года компания Scania-Vabis представила новое поколение автомобилей с шестицилиндровыми двигателями внутреннего сгорания, более прочными шасси и новой кабиной, которую ставили на другие автомобили до 1980 года. Объём двигателя 10 литров. Также существуют модификации LS75 и LT75. С 1961 года автомобиль оснащался турбодизелем.

Scania-Vabis L76 
Данная модель производится с начала 1963 года под индексами L76/LS76/LT76. Объём двигателя 11 литров. Существует также модификация LB76 с компоновкой «Кабина над двигателем».

Двигатели

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Scania Group - history
 Swedish brass cars - picture gallery

Грузовые автомобили Швеции